King Cobra, nome inglese del Cobra reale, il più lungo e velenoso serpente al mondo

Cinema
King Cobra – film del 1999 diretto da David Hillenbrand e Scott Hillenbrand
King Cobra – film del 2016 diretto da Justin Kelly

Altro
Bell P-63 Kingcobra – aereo da caccia utilizzato durante la seconda guerra mondiale
King Kobra – gruppo musicale statunitense